

Osoby o tym nazwisku:

 Beata Lewicka
 Eugenia Lewicka
 Maria Lewicka
 Maria Lewicka
 Marta Lewicka
 Hanna Lewicka
 Teresa Lewicka
 Waleria Lewicka
 Anna Paulina Lewicka
 Anna Lewicka-Morawska
 Anna Lewicka z Lewickich
 Alicja Lewicka-Szczegóła
 Ewa Lewicka-Łęgowska
 Ewa Lewicka-Banaszak
 Zofia Lewicka-Depta
 Zofia Lewicka-Piezowicz
 Maria Borysewicz-Lewicka

Geografia:

 Lewicka Góra
 Cegielnia Lewicka

Zobacz też:

 Lewicki
 Lewickie
 Lewickie (przystanek kolejowy)